Хуан Мартин дел Потро трябваше да защитава титлата си, но отказа участие след претърпяна операция през май и завръщане на корта едва през август.

Поставени тенисисти

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на САЩ